Synchytrium är ett släkte av svampar. Synchytrium ingår i familjen Synchytriaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Pisksvampar
Synchytrium